Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — американки Лизель Хубер и Лиза Реймонд — защищали свой титул, но уступили в третьем раунде.

Общая информация 
Ранний проигрыш пары Лизель Хубер / Лиза Реймонд в сочетании с защитой прошлогодних очков парой Сара Эррани / Роберта Винчи позволил Эррани набрать по итогам турнира такую сумму баллов, чтобы возглавить парный рейтинг ассоциации.

Сара Эррани и Роберта Винчи стали первой парой с 2004 года, выигравшей в один год французский и американский турниры Большого шлема.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (третий раунд)
 ''' Сара Эррани /  Роберта Винчи (титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (финал)  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (третий раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (третий раунд)
  Катарина Среботник /  Чжэн Цзе (первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (полуфинал)''

<ol start="9">
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(третий раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Квета Пешке ''(четвертьфинал)
  Анастасия Родионова /  Галина Воскобоева ''(второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза ''(третий раунд)
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова ''(третий раунд)
  Клаудиа Янс-Игначик /  Кристина Младенович ''(второй раунд)
  Се Шувэй /  Анабель Медина Гарригес (полуфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ким Клейстерс /  Кирстен Флипкенс (Первый раунд)
  Саманта Кроуфорд /  Александра Кик (Первый раунд)
  Мэдисон Киз /  Джессика Пегула ''(Второй раунд)

<ol start="4">
  Грейс Мин /  Мелани Уден ''(Первый раунд)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс ''(Третий раунд)
  Ирина Фалькони /  Мария Санчес ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые